EOD kan betyda
End of Discussion - förkortning i internetslang - se Leet
Explosive Ordnance Disposal -ammunitionsröjning på land och i vatten - se Blindgångare
End of Day - tidpunkten då inga nya ordrar kan läggas inom börshandel - se